! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 153001–153100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 153101–153200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 153201–153300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 153301–153400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 153401–153500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 153501–153600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 153601–153700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 153701–153800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 153801–153900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 153901–154000 [ editare]

Lista planetelor minore (153001-154000)